Primus Classic 2022 var den 11. udgave af det belgiske cykelløb Primus Classic Impanis-Van Petegem. Det blev kørt den 17. september 2022 med start i Brakel i Østflandern. Løbet var en del af UCI ProSeries 2022.

Resultater

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Startliste

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2022
UCI ProSeries 2022